Сан Хосе Монтекристо има више значења:

 Сан Хосе Монтекристо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Монтекристо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику